Augenblick steht für:
 Augenblick (Zeitschrift) (Untertitel: Aesthetica, Philosophica, Polemica), deutsche Literaturzeitschrift 1955–1961
 AugenBlick (Untertitel: Konstanzer Hefte zur Medienwissenschaft), deutsche Wissenschaftszeitschrift, seit 1985
 Augenblick mal!, Jugend- und Kindertheatertreffen in Berlin
 Theater Augenblick der Mainfränkischen Werkstätten Würzburg
 Moment, kurzes Zeitintervall
 Augenblick (Philosophie)
 Ogablick, österreichisches Filmteam

Augenblicke steht für:
 Augenblicke, Kurzgeschichte von Walter Helmut Fritz aus dem Jahr 1964
 Augenblicke – 4 Szenen mit Paula Wessely, deutsch-österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1979
 Augenblicke: Gesichter einer Reise, französischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017
 Hey Ram – Augenblicke der Zärtlichkeit, Hindi-Filmdrama von Kamal Hassan aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 Im Augenblick